Церковь Святого Григория Просветителя (, Сурб Григор Лусаворич екехеци) — храм армянской апостольской церкви в селе Сосновка, Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области России.

История 

Церковь официально была зарегистрирована 21 мая 2008 года. Основным спонсором строительства церкви стал Сарибек Микаэлович Абраамян, генеральный директор ООО «Вард».

Открытие 
Освящения церкви состоялось 24 августа Главой Ново-Нахичеванской и Российской епархии Армянской Апостольской Церкви, Патриаршим Экзархом в России Епископом Езрасом.

На открытии присутствовало более 400 армян, проживающих Новокузнецком районе, духовенство РПЦ и РКЦ, председатель еврейской общины и мусульманский имам-хатыб.

Современное состояние 
В церкви часто проходят армянские мероприятия, службы. Она консолидирует местных армян.

См. также 
 Список армянских храмов России

Примечания 

Армянские храмы России
Храмы Кемеровской области
Армянские храмы XXI века
Храмы Святого Григория Просветителя